Tak kan syfta på följande:
 Tak – ett byggnadselement
 Tak (restaurang) – en restaurang i Stockholm

Geografi

Thailand 

 Tak (provins), 
 Tak, Thailand, provinshuvudstad, 
 Ban Tak, distriktshuvudort, 
 Tak (flygplats), 

Robotskapade Thailandförgreningar